Indywidualne mistrzostwa Danii w sporcie żużlowym – rozgrywany corocznie cykl turniejów, mających na celu wyłonienie najlepszych żużlowców w Danii. Pierwsza edycja mistrzostw odbyła się w 1931 roku, natomiast druga 16 lat później, w roku 1947. Najczęściej mistrzem Danii zostawał Ole Olsen (12 razy). W latach 1967–1973 Olsen zdobył mistrzostwo siedem razy z rzędu. Osiągnięcie to zostało wyrównane przez Nielsa Kristiana Iversena, który tytuł mistrzowski zdobywał w latach 2012–2018. Do dziś oba te osiągnięcia pozostają niepobite. Obecnie turniej finałowy składa się z dwudziestu biegów oraz jednego biegu finałowego, w którym mierzy się czterech najlepszych zawodników po dwudziestu wyścigach. O ostatecznej klasyfikacji nie decyduje, jak w większości przypadków w tego typu turniejach, kolejność w biegu finałowym, lecz suma punktów z tego biegu oraz z fazy zasadniczej.

Medaliści

Klasyfikacja medalowa 
Poniższa tabela zawiera zestawienie zawodników, którzy zdobyli przynajmniej jeden medal indywidualnych mistrzostw kraju na żużlu.

Łącznie najwięcej medali (15) zdobył Hans Nielsen. W sumie medale zdobywało 64 żużlowców.

Pogrubioną czcionką zostali zaznaczeni zawodnicy, którzy kontynuują karierę żużlową (stan na 2022).

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 Indywidualne Mistrzostwa Danii na żużlu
 Danish Championships | Speedway riders, history and results